E96 può riferirsi a:

Codici 
E96, codice ECO di alcune linee della variante principale della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E96, da Smirne a Sivrihisar (non più esistente)